Różne kraje nazywały serie swoich okrętów podwodnych oznaczeniem typ E:
 Brytyjski typ E składał się z 58 okrętów zwodowanych w latach 1912–1916
 Amerykański typ E składał się z 2 okrętów.

Nazwy okrętów

it:Classe E#Sommergibili